Европейский маршрут Е57 — европейский автомобильный маршрут категории А в Центральной Европе, соединяющий Заттледт (Австрия) и Любляну (Словения).

На всём протяжении маршрут является автомагистралью. На австрийском участке маршрута есть несколько туннелей, самый длинный — 10 км. Общая протяженность маршрута E57 составляет около 411 км, из которых 264 км в Австрии, 147 км в Словении.

Города, через которые проходит маршрут 

  Австрия: Заттледт — Лицен — Санкт-Михаэль — Грац —
  Словения: Марибор — Целе — Любляна

Е57 связан с маршрутами

См. также 

 Список европейских автомобильных маршрутов

Ссылки 

 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 

Европейские маршруты
Дороги Словении
Дороги Австрии